De Kuwait Liberation Medal is een militaire dienstmedaille van verschillende landen. De medaille wordt uitgereikt in verschillende versies voor elk land, die zijn:
Kuwait Liberation Medal (Koeweit)
Kuwait Liberation Medal (Saudi-Arabië)
Kuwait Liberation Medal (Bahrein)
Kuwait Liberation Medal (Egypte)